Das Monte Carlo Classic 2011 fand vom 10. bis 14. Oktober 2011 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 20. Das Preisgeld betrug 20.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Omneya Abdel Kawy, die nicht erneut teilnahm. Das Finale gewann die an Position zwei gesetzte Natalie Grinham, die die topgesetzte Annie Au mit 7:11, 9:11, 12:10, 11:8 und 11:8 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 Berichterstattung auf sitesquash.com (englisch, Archivlink)

2011
WSA World Tour 2011/12